Suponewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Suponewo (Brjansk), in der Oblast Brjansk (ehemals Siedlung städtischen Typs)
 Suponewo (Moskau, Odinzowski), in der Oblast Moskau, Odinzowski rajon
 Suponewo (Moskau, Schtscholkowski), in der Oblast Moskau, Schtscholkowski rajon
 Suponewo (Samara), in der Oblast Samara